

События 
 Консулы: Публий Клавдий Пульхр (патриций) и Луций Порций Лицин (плебей); преторы: Авл Теренций Варрон, Гай Децимий Флав, Гай Семпроний Блез, Квинт Невий Матон, Публий Корнелий Цетег и Публий Семпроний Лонг; пропреторы: Гай Кальпурний Пизон (в Дальней Испании), Луций Квинкций Криспин (в Таренте) и Луций Постумий Темпсан (в Ближней Испании); плебейский эдил: Квинт Фульвий Флакк; народные трибуны: Гай Минуций Авгурин, Гай Фанний, Марк Невий, Марк Целий и Тиберий Семпроний Гракх; цензоры: Луций Валерий Флакк (патриций) и Марк Порций Катон Старший (плебей); авгур: Гней Корнелий Лентул.
 Катон боролся против безнравственности и роскоши. Провёл по этим принципам чистку сената.
 Поход Филиппа на Балканы.

Китай 
 Ваны (князья) рода Люй убивают наследника престола.
 Восстание сторонников Хань Синя в уделах Чжао и Дай (Северная Шаньси)

Скончались 
 Тит Макций Плавт — римский комедиограф.

См. также

Примечания